Минулорічна чемпіонка Каролін Возняцкі  програла в третьому колі Орині Соболенко гру, що була повторенням минулорічного фіналу.

Кароліна Плішкова виграла титул удруге, здолавши у фіналі Анджелік Кербер, 6–1, 6–4.

Сіяні тенісистки
Вісім тенісисток із найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
Eastbourne International